Николай Николаевич Симачёв (, Белгород-Днестровский, СССР) — российский футболист, выступавший на позициях защитника и полузащитника.

Биография 
Родился 22 мая 1974 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области Украинской ССР. Воспитанник калужского футбола.

Выступал в высших лигах чемпионатов Белоруссии и Бангладеш. Завершил профессиональную карьеру игрока в 2005 году. С тех пор продолжает выступать за команды любителей и ветеранов футбола. С 2013 года — директор КДЮСШ «Чайка», расположенной в городе Юбилейный

В 2015 году возглавил ФК «Калугаприбор», выступающий в первенствах Калужской области и города Калуга по футболу и мини-футболу.

Достижения

Игрок 
 Бронзовый призёр  (1): 2004
 Чемпион России среди команд третьей лиги (2): 1997, 1999

Тренер 
 Чемпион Калуги (1): 2015
 Обладатель кубка Калуги (1): 2016
 Финалист кубка Калужской области (1): 2016

Примечания

Ссылки 
 Интервью Николая Симачёва
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Кристалл» Дятьково
Игроки ФК «Металлург» Выкса
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Абахани» Дакка